Анна Александровна Голицына:
 Голицына, Анна Александровна (урождённая баронесса Строганова; 1739—1816) — кавалерственная дама Ордена Святой Екатерины меньшего креста.
 Голицына, Анна Александровна (урождённая княжна Грузинская; 1763—1842) — грузинская царевна.
 Голицына, Анна Александровна (урождённая княжна Прозоровская; 1782—1863) — кавалерственная дама Ордена Святой Екатерины меньшего креста.